Васянин — русская фамилия. Известные носители:

 Васянин, Андрей Валерьевич — российский журналист.
 Васянин, Григорий Фёдорович (1896—1973) — Герой Советского Союза.
 Васянин, Михаил Иванович (1952—1996) — Герой Российской Федерации.